The Scarred People — десятый студийный альбом шведской группы Tiamat, вышедший 2 ноября 2012 году на лейбле Napalm Records.

Список композиций

Участники записи 
 Юхан Эдлунд — автор, гитара, вокал
 Андерс Иверс — бас-гитара
 Ларс Шёльд — ударные
 Роджер Ойерссон — гитара

Примечания 

Альбомы Tiamat
Альбомы Napalm Records